НФЛ в сезоне 1934 — стал 15-м сезоном Национальной футбольной лиги. Чемпионом сезона стала команда «Нью-Йорк Джайентс», обыгравшая в финале «Чикаго Бэарз». Перед сезоном команда «Портсмут Спартанс» переехала в Детройт, Мичиган и была переименована в «Детройт Лайонс». Команда «Цинциннати Редс» проиграла свои первые 8 игр и была дисквалифицирована за невыплату взносов в лигу. Клуб «Сент-Луис Ганнерс» сыграл оставшиеся три игры за «Редс».

Чемпионская игра НФЛ 
Нью-Йорк Джайентс — Чикаго Беарз 30:13

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1934.pdf Сезон 1934 года в деталях]

Сезоны НФЛ